Tennis-Mixed (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1912.

Die letzten Olympiasieger waren Charlotte Cooper und Reginald Doherty von den Spielen von 1900, wo jedoch nur ein Wettbewerb im Mixed ausgetragen wurde. Das Finale bestritten Dora Köring mit Heinrich Schomburgk und Sigrid Fick mit Gunnar Setterwall, das erste in zwei Sätzen gewann. Die Bronzemedaille erhielt die einzige unterlegene Paarung im Halbfinale – Marguerite Broquedis und Albert Canet.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed (Freiplatz)
1912 (Freiplatz)
Tennisturnier in Stockholm
Tennisturnier 1912